Конфлікт між Газою та Ізраїлем — частина Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, розпочався 2008 року
 Битва у секторі Газа — збройний конфлікт 2007 року між організаціями «ФАТХ» і «ХАМАС»
 Операція «Хмарний стовп» — операція Збройних сил Ізраїлю 2012 року
 Операція «Непорушна скеля» — ізраїльська військова операція 2014 року
 Перша битва за сектор Газа — збройний конфлікт Першої світової війни, відбувся в березні 1917 року між військами Британської й Османської імперіями
 Друга битва за сектор Газа — збройний конфлікт Першої світової війни, відбувся у квітні 1917 року між військами Британської й Османської імперіями та їх союзниками